Александр Бойко:
 Бойко, Александр Григорьевич (род. 1954) — советский футболист.
 Бойко, Александр Трофимович (1911 — ?) — советский инженер-электрик, лауреат Государственной премии СССР.